100 m stylem motylkowym mężczyzn – jedna z konkurencji, które odbyły się podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu na krótkim basenie 2016. Eliminacje i półfinały miały miejsce 7 grudnia, a finał 8 grudnia.

Po raz trzeci z rzędu mistrzem świata został reprezentant Republiki Południowej Afryki Chad le Clos, który czasem 48,08 poprawił swój rekord świata o 0,36 s. Srebrny medal wywalczył Amerykanin Tom Shields (49,04). Brąz zdobył David Morgan z Australii, ustanawiając nowy rekord Australii i Oceanii (49,31).

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

W trakcie zawodów ustanowiono następujące rekordy:

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje rozpoczęły się o 10:49 czasu lokalnego.

Półfinały 
Półfinały rozpoczęły się o 19:51 czasu lokalnego.

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał 
Finał odbył się o 19:30 czasu lokalnego

Przypisy 

M